И́горь Ива́нович Си́монов (17 июля 1927, Тобольск — 11 февраля 2019, Екатеринбург) — советский русский , член Союза художников СССР, Народный художник РСФСР (1973). Почётный член Академии художеств.

Биография 
Окончив среднюю школу в Свердловске, в 1943 году поступил в Свердловское художественное училище, которое окончил с отличием в 1948 году. В 1954 году с отличием окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.

С 1954 года — член Союза художников РСФСР. В 1954—1957 годах учился в аспирантуре института им. И. Е. Репина.

С 1957 года — участник областных, региональных, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок советского искусства в Бразилии, Японии, Германии и на Кубе; биеннале в Венеции (1966).

В 1985—1987 годах — председатель Свердловской организации Союза художников РФ. В 1990—2000 годы преподавал специальные дисциплины в Екатеринбургском художественном училище им. И. Д. Шадра.

Работы И. И. Симонова находятся в музеях Москвы, Екатеринбурга (Музей современного искусства), Перми, Владимира, а также в частных коллекциях в России, Англии, Италии, Испании, Китая.

Скончался 11 февраля 2019 года в Екатеринбурге. Похоронен на Широкореченском кладбище.

Награды и признание 
 орден «Знак Почёта» (22 августа 1986)
 Золотая медаль имени Сурикова (2017)
 Народный художник РСФСР (1973)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1965)
 Серебряная медаль Академии Художеств
 Премия губернатора Свердловской области (2010)

Материалы о художнике 
 Айнутдинов А. С. За пределами суровости: портрет 1990-х годов в живописи Игоря Симонова // Искусство Евразии [Электронный журнал]. — 2020. — № 2 (17). — С. 12-38.
 Айнутдинов А. С. Выставка памяти художников. Игорь Иванович Симонов (1927—2019) // Четвёртый открытый Всероссийский биеннале-фестиваль графики УралGrapho. Альбом. — Екатеринбург, 2020. — С. 124—125.
 Павловский Б. В. Игорь Иванович Симонов. — Л., 1963.

Выпускники Свердловского художественного училища
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Преподаватели Свердловского художественного училища
Члены Союза художников СССР
Почётные члены РАХ
Похороненные на Широкореченском кладбище